Poland Open 2021, właśc. BNP Paribas Poland Open 2021 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 250 w sezonie 2021 z cyklu Poland Open rozgrywany w dniach 19–25 lipca 2021 roku w Gdyni na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 235 238 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021 w tenisie ziemnym
2021
2021 w polskim sporcie